Vahlhausen ist der Name

 eines Stadtteils von Detmold (Nordrhein-Westfalen), siehe Vahlhausen (Detmold)
 eines Stadtteils von Horn-Bad Meinberg (Nordrhein-Westfalen), siehe Vahlhausen (Horn-Bad Meinberg)
 eines Weilers im Stadtgebiet von Bad Arolsen (Hessen), siehe Vahlhausen (Bad Arolsen)